Зашиверск может означать:

 Зашиверск — исчезнувший город в России (на нынешней территории Момского улуса Якутии).
 «Зашиверск» — ресурсный резерват в Якутии.